Cream — многозначный термин:

 Cream — британская рок-группа;
 Cream — ночной клуб в Великобритании;
 Cream — песня Принса.

См. также 
 Крем